Bregovi est un toponyme qui peut désigner :
Bregovi, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kneževo et dans la République serbe de Bosnie ;
Bregovi, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.